homoseryna, CH2(OH)CH2CH(NH2)COOH
 treonina, CH3CH(OH)CH(NH2)COOH